Balduí III de Flandes (vers 940 - † 962), comte de Flandes del 958 al 962.
 Balduí III d'Hainaut (1088 - † 1120), comte d'Hainaut de 1098 a 1120.
 Balduí III de Jerusalem (1130 † 1162), rei de Jerusalem de 1143 a 1162.